Kungsbacka kan syfta på:

Kungsbacka kommun – kommun i Hallands län
Kungsbacka – centralort i Kungsbacka kommun
Kungsbacka stad – tidigare administrativ stad i Sverige 1400-talet,1582–1970
Kungsbacka församling – en tidigare församling i Göteborgs stift – 2013
Kungsbacka-Hanhals församling – en församling i Kungsbacka kontrakt i Göteborgs stift – 2013
Kungsbacka kyrka – kyrkobyggnad i Sverige
Kungsbacka radio – radiostation i Sverige
Kungsbacka kontrakt – kontrakt i Svenska kyrkan
Kungsbacka IF – idrottsförening i Sverige
Kungsbacka station – järnvägsstation i Sverige
Kungsbacka, Vanda stad – i Finland